Autostrada A25 (Austria)
 Autostrada A25 (Belgia)
 Autostrada A25 (Francja)
 Autostrada A25 (Grecja)
 Autostrada A25 (Niemcy)
 Autostrada A25 (Portugalia)
 Autostrada A25 (Włochy)

en:List of A25 roads